Squirt steht für:

 to squirt (englisches Verb) – deutsch: spritzen
 Squirt Gun – die englische Bezeichnung für Wasserpistole
 Squirt (Pferd) –  der Name eines 1732 geborenen Englischen Vollblut-Rennpferdes.
 Squirt Gun – der Name eines Springpferds von Paul Schockemöhle 
 Squirt – die Produktbezeichnung für ein langanhaltendes Kettenwachs als Schmiermittel

Siehe auch:
 Squirting bzw. deutsch Squirten – Ausspritzen von Flüssigkeit während eines Orgasmus der Frau – siehe Weibliche Ejakulation